Стадіо́нний прову́лок — назва провулків у деяких населених пунктах України.

 Стадіонний провулок — провулок у місті Дніпропетровськ.
 Стадіонний провулок — провулок у місті Київ.
 Стадіонний провулок — провулок у місті Суми.

Провулки